Антимонид триникеля — бинарное неорганическое соединение
никеля и сурьмы
с формулой NiSb,
кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Антимонид триникеля образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P mmn,
параметры ячейки a = 0,5317 нм, b = 0,4227 нм, c = 0,4519 нм.

Обладает большой областью гомогенности.

В интервале температур 530-685°С происходит переход в фазу
гексагональной сингонии,

параметры ячейки a = 1,1888 нм, c = 0,7062 нм.

Не растворяется в воде.

Литература 
 
 

Соединения никеля
никеля